Това е дискографията на финландската метъл група „Найтуиш“ (Nightwish).

Студийни албуми

Демота и EPs

Сингли

Албуми на живо и DVD

Компилации

Видеография

Музикални видеоклипове

Документални филми

Кавър песни

Кавъри, включени в албуми

Кавъри, единствено изпълнени на живо

Песни, невключени в албуми

Пълен списък с песни (недовършен) 
Песните са подредени по азбучен ред

Бележки 
I. Песента, от която бандата получава името си.
II. Изцяло инструментал. При създаването й Холопайнен е вдъхновен от финландската фолклорна легенда за etiäinen.
III. Elvenpath използва аудиоклипове от пролога на анимационния филм Властелинът на пръстените на режисьора Ралф Бакши.

Класации

Албуми

Сингли

Кавър песни

Източници